Craig Jones – pilota motociclistico britannico
 Craig Jones – tastierista statunitense